Вальделакальсада (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 32 км². Население — 2838 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса